Manza steht für:

 Manza, eine ubangische Sprache in der Zentralafrikanischen Republik
 Manza (Albanien), Ort in Mittelalbanien in der Gemeinde Durrës

Manza ist der Familienname folgender Personen:

 Ferruccio Manza (* 1943), italienischer Radrennfahrer
 Ralph Manza (1921–2000), US-amerikanischer Schauspieler